Dromore kan syfta på följande platser:

Irland 

 Dromore West, ort, Connacht, Sligo,

Storbritannien 

 Dromore (ort i Storbritannien, Nordirland, Omagh District), 
 Dromore (ort i Storbritannien, Nordirland, Banbridge District), 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar